Revolutionsplatz bezeichnet:

 Revolutionsplatz (Bukarest) in Bukarest
 Revolutionsplatz (Moskau) in Moskau
 während der Französischen Revolution der Place de la Concorde in Paris
 Plaza de la Revolución in Havanna
 Plaza de la Revolución (Managua) in Managua
 Revolutionsplatz (Maribor)
 Revolutionsplatz (Ljubljana)